Charles Spencer peut se référer à plusieurs personnes :

 Charles Spencer (1675-1722),  de Sunderland, homme politique anglais ;
 Charles Spencer (1706-1758),  de Marlborough, homme politique et officier d'armée anglais ;
 Charles Spencer (1740-1820), homme politique et officier d'armée anglais, fils du  de Marlborough ;
 Charles Spencer (1857-1922),  Spencer, homme politique anglais ;
 Charles Spencer (né en 1964),  Spencer, frère de Lady Di ;
 Charles Spencer (° 1955), pianiste accompagnateur et professeur britannique ;
 Charles Spencer (1977), catcheur (lutteur professionnel américain).
 Charles Spencer Chaplin (1889-1977), mieux connu sous le pseudonyme de Chaplin et de Charlie Chaplin ;